Mikołajczyk – polskie nazwisko, w Polsce nosi je ponad 22 tys. osób.

osoby noszące nazwisko Mikołajczyk:
 Aleksandra Mikołajczyk (ur. 1982) – polska aktorka
Andrzej Mikołajczyk (1947–2015) – polski wydawca, dziennikarz, działacz studencki
 Beata Mikołajczyk (ur. 1985) – polska kajakarka
 Edward Mikołajczyk (ujednoznacznienie)
 Marian Mikołajczyk (ujednoznacznienie)
 Stanisław Mikołajczyk (1901–1966) – polski polityk, premier rządu RP na uchodźstwie
 Zdzisław Tadeusz Mikołajczyk (1928–2007) – polski duchowny

Przypisy